Naso – organo olfattivo
 Naso – gruppo etnico centroamericano
 Naso (נָשֹׂא) – porzione settimanale della Torah

Geografia 
 Naso – comune della città metropolitana di Messina
 Naso del Lyskamm – vetta della Valle d'Aosta

Zoologia 
 Naso – genere di pesci d'acqua salata della famiglia Acanthuridae
 Naso – pesce d'acqua dolce della famiglia Cyprinidae

Persone
 Naso – Cognome di famiglia siciliana
 Gianluca Naso – tennista italiano